Knudsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Kerry Knudsen
 Henning Knudsen

Robotskapade auktorsförkortningar